Galva kan syfta på:

 Galva, Illinois
 Galva, Iowa
 Galva, Kansas